Carretones puede referirse a:
 El nombre común de la planta Medicago falcata
 El nombre común de la planta Medicago marina
 El nombre común de la planta Medicago minima.
 El nombre común de la planta Medicago orbicularis.
 El nombre común de la planta Medicago polymorpha.
 El nombre común de la planta ''Medicago rigidula